Чу́дин (Чудина) — фамилия, топоним, дохристианское имя.

Персоналии 
 Чудин, Виталий Иванович (род. 1929) — советский государственный и партийный деятель.
 Чудин, Егор Игоревич (род. 1988) — российский фигурист, призёр Кубка России.
 Чудин, Иван Викторович (род. 1990) — российский футболист.
 Чудин, Михаил Алексеевич (1777—1813) — русский оперный певец (бас), артист Петербургской Императорской оперы
 Чудин, Сергей Сергеевич (род. 1973) — советский и российский футболист.

 Чудина, Александра Георгиевна (1923—1990) — советская волейболистка, легкоатлетка и хоккеистка с мячом.

Населённые пункты 
 Чудин — деревня в Ганцевичском районе Брестской области Белоруссии.
 Чудин — село в Радомышльском районе Житомирской области Украины.

См. также 
 Чудинов
 Чудов